Papyrus 18 (nummering volgens Gregory-Aland) of 18, ook wel Oxyrhynchus Papyrus 1079, is een oud fragment van een handschrift van het Griekse Nieuwe Testament . Het is geschreven op papyrus en geeft de tekst van Openbaring van Johannes 1:4-7. Het staat op de verso (achterzijde) van een boekrol van Exodus. De tekst op de recto, voorzijde, is het slot van Exodus 40, dit dateert uit het eind van de tweede eeuw. De heilige namen worden in afgekorte vorm weergegeven.
Op grond van het schrifttype wordt het manuscript gedateerd in de derde eeuw.

Beschrijving
De Griekse tekst van deze codex is een vertegenwoordiger van de Alexandrijnse tekst. Aland plaatst het in categorie I van zijn Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament.

Openbaring 1:5
 λυσαντι ημας εκ — P18, Codex Sinaiticus, Codex Alexandrinus, Codex Ephraemi Rescriptus, 2020, 2081, 2814
 λουσαντι ημας απο — Codex Porphyrianus, 046, 94, 1006, 1859, 2042, 2065, 2073, 2138, 2432

Het is gevonden in Oxyrhynchus, Egypte en wordt tegenwoordig bewaard in de British Library (Inv. 2053v) in Londen.

Tekst 
[Ιωαννης τα]ι[ς επτα] εκ[κλης]ιαις
[ταις εν τη] Ασια χαρις υμειν και ειρη
[νη απο ο ων] και ο ην και ο ερχομε
[νος και απο τ[ων επτα πνευμα
[των α] εν[ω]πιον του θρονου αυ
[τ]ου και απο   ο μαρτυς ο πι
στος ο πρωτοτοκος των νεκρω
και ο αρχων των βασιλεων της γης
τω αγαμωντι ημας και λυσαντι η
[μ]ας εκ των αμαρτων ημων εν
[τ]ω αιματι αυτου και επιησεν ημ[ι]
[βα]σ[ιλ]ειαν ιερεις του θ[]ω και π[α]τρι
[αυτο]υ. αυτω το κρατος και η δοξα
[εις το]υς αιωνας αμην ιδου
[ερχε]ται μετα των νεφελων
[και οψε]ται αυτον πας οφθαλ
[μος και ο]ιτινες αυτον εξε

Zie ook 
 Lijst van Griekse papyri van het Nieuwe Testament
 Categorieën van manuscripten van het Nieuwe Testament
 Bijbelse handschriften
 Tekstkritiek van de Bijbel
 Tekstvarianten van het Nieuwe Testament

Noten

Literatuur 
 B. P. Grenfell & A. S. Hunt, Oxyrhynchus Papyri VIII, (London 1911), pp. 13–14.
 Philip W. Comfort and David P. Barrett, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts. Wheaton, Illinois: Tyndale House Publishers Incorporated, 2001, pp. 103–105.

Externe link 
 P. Oxy. VIII, 1079 from Papyrology at Oxford's "POxy: Oxyrhynchus Online"

Griekse papyrus van het Nieuwe Testament
Oxyrhynchus papyri
Openbaring van Johannes